Nikita Romanovič Zachar'in-Jur'ev – boiardo moscovita, il cui nipote fondò la dinastia Romanov degli zar russi
 Anastasija Romanovna Zachar'ina – prima moglie dello Zar Ivan IV di Russia, nonché la prima Zarina russa